Неделно училище "Св. св. Кирил и Методий" в Истанбул се създава през 2015 г. по инициатива на Генералното консулство и с помощ от Фондацията на българските православни църкви в Турция. Започва със 17 деца, като се увеличават до 30 деца през 2018 г. и 48 деца през 2022 г.; някои семейства пътуват от 50 км от други селища, а други се включват в часовете онлайн. Има 6 учителки; директорка е Невин Ачикбашиева. Учи се български език, история, география.

Намира се на в Истанбул, Турция. Адресът е Абиде-и Хюриет №70, в сграда на българската екзархия, купена през 1907 година по инициатива на Екзарх Йосиф.

Външни препратки 
Официални: сайт, социална мрежа

Източници 

Неделно училище
Начално училище
Български училища в чужбина